Национальная Программа Донорства костного мозга (англ. The National Marrow Donor Program, NMDP) — некоммерческая организация, основанная в 1986 году и базирующаяся в Миннеаполисе, штат Миннесота, которая привлекает добровольцев в регистр доноров гемопоэтических клеток и пуповинной крови Be The Match Registry в США. 

NMDP имеет аккредитацию Всемирной Ассоциации Доноров Костного Мозга (WMDA)

Регистр Be The Match Registry является крупнейшим в мире регистром гемопоэтических клеток и единиц пуповинной крови. Гемопоэтические клетки и единицы пуповинной крови доноров из NMDP применяются для трансплантации пациентам с различными заболеваниями крови, костного мозга или иммунной системы. По состоянию на январь 2013 года, благодаря NMDP проведено более 55000 трансплантаций по всему миру.

Примечания

Ссылки 
The National Marrow Donor Program

Be The Match Registry

Некоммерческие организации США
Гематология
Трансплантология
Донорство